Linka C se nachází v mnoha městech:

 Praha – Linka C (pražské metro) 
 Paříž – RER C (příměstská železnice RER)
 New York – Linka C (newyorské metro)
 Řím – Linka C (římské metro) (plánovaná linka metra)